Meigs County er navnet på 2 counties i USA:

 Meigs County, Ohio
 Meigs County, Tennessee